Соревнования по велоспорту в спринте у мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 4 по 6 августа на велодроме Ицу. В соревнованиях примут участие 30 спортсменов из 18 стран.

Олимпийским чемпионом 2016 года в данной дисциплине стал британский велогонщик Джейсон Кенни. Он не смог защитить свой титул, выбыв на стадии четвертьфинала, проиграв оба заезда нидерландскому гонщику Харри Лаврейсену.

Олимпийским чемпионом 2020 года во второй раз на этих играх стал нидерландский гонщик Харри Лаврейсен, который за 3 дня до этих соревнований стал чемпионом в командном спринте. Для него эта победа стала первой в личных дисциплинах на Олимпийских играх.

Призёры

Расписание

Результаты

Квалификация 
По результатам квалификации в стадию плей-офф выходили 24 быстрейших велогонщика.

Первый раунд 
В первом раунде противоборствующие пары формируются на основе квалификационных выступлений. Велогонщик, занявший 1-е место в первом раунде встречался с 24-м местом, 2-й с 23-м и.т.д. Для выхода в следующий раунд необходимо было первым пересечь финишную черту. Проигравшие велогонщики получили шанс пройти дальше через отборочный раунд.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 5

Заезд 7

Заезд 9

Заезд 11

Заезд 2

Заезд 4

Заезд 6

Заезд 8

Заезд 10

Заезд 12

Первый отборочный раунд 
В каждом отборочном заезде стартовали по 3 человека. Велогонщик, занявший 1-е место проходил в следующий раунд. Проигравшие велогонщики выбывали из борьбы за медали.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Заезд 4

Второй раунд 
Во втором раунде участвовали 16 велогонщиков, разделённые на 8 заездов. Для выхода в следующий раунд необходимо было первым пересечь финишную черту. Проигравшие велогонщики получили шанс пройти дальше через отборочный раунд.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 5

Заезд 7

Заезд 2

Заезд 4

Заезд 6

Заезд 8

Второй отборочный раунд 
Во втором отборочном раунде участвовали 8 велогонщиков, проигравшие свои заезды во втором раунде, разделённые на 4 заезда. Для выхода в следующий раунд необходимо было первым пересечь финишную черту. Проигравшие велогонщики выбывали из борьбы за медали.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Заезд 4

Третий раунд 
В третьем раунде участвовали 12 велогонщиков, разделённые на 6 заездов. Для выхода в следующий раунд необходимо было первым пересечь финишную черту. Проигравшие велогонщики получили шанс пройти дальше через отборочный раунд.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 5

Заезд 2

Заезд 4

Заезд 6

Третий отборочный раунд 
В каждом отборочном заезде стартовали по 3 человека. Велогонщик, занявший 1-е место проходил в четвертьфинал. Проигравшие велогонщики выбывали из борьбы за медали.

Заезд 1

Заезд 2

Четвертьфинал 
Начиная с четвертьфинала для выхода в следующий раунд необходимо было выиграть два заезда. Проигравшие велогонщики выбывали из борьбы за медали и разыгрывали в классификационном заезде места с 5-го по 8-е.

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Заезд 4

Заезд за 5-е место

Полуфинал 
Для выхода в финал велогонщикам необходимо было выиграть два заезда. Проигравшие велогонщики отправлялись в заезд за 3-е место, где определяли обладателя бронзовой награды.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года